dhw – codice ISO 639-3 della lingua dhawar (epal)